Boiteau ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Boiteau (* 1973), französischer Vielseitigkeitsreiter
 Pierre L. Boiteau (1911–1980), französischer Botaniker